Piispankylä kan syfta på:

 Piispankylä – stadsdel i Vanda stad, se Biskopsböle, Vanda stad
 Piispankylä – by i Kyrkslätts kommun, Nyland, se Biskopsböle, Kyrkslätt